Ханделеевка — название населенных пунктов на Украине:

 Ханделеевка — до 1946 г. название села Нововязовское в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Ханделеевка — до 1946 г. название села Ольховатка в Кобелякском районе Полтавской области.